Хвостокол (Dasyatis) — рід хрящових риб родини хвостоколових. Раніш рід містив також представників роду Neotrygon.

Види 
   & , 1988 (Sharpnose stingray)
 Dasyatis akajei (Müller & , 1841) (Whip stingray)
   & , 1928 (Southern stingray)
  (Müller & Henle, 1841) (Bennett's stingray)
  (, 1875) (Short-tail stingray)
  (, 1815) (Roughtail stingray)
  (Smith, 1828) (Blue stingray)
  ,  & , 2004 (Colares stingray)
 Dasyatis dipterura (Jordan & Gilbert, 1880) (Diamond stingray)
  , 1908 (Estuary stingray)
  ( & , 1962) (Smooth freshwater stingray)
  , 1948 (Sharpsnout stingray)
 Dasyatis gigantea (, 1930) (Giant stumptail stingray)
  (Bloch & Schneider, 1801) (Longnose stingray)
  (, 1842)
  Santos & , 2004 (Groovebelly stingray)
  Nishida & Nakaya, 1988 (Izu stingray)
  Chu Yuan-Ting, 1960 (Yantai stingray)
   & , 1987 (Mekong stingray)
  (, 1880) (Brown stingray)
  (Garman, 1880) (Longtail stingray)
  (Günther, 1870) (Daisy stingray)
   & Roberts, 1984 (Pearl stingray)
  Gomes,  & , 2000 (Brazilian large-eyed stingray)
  (Steindachner, 1892) (Marbled stingray)
  , 1939 (Pitted stingray)
  (, 1908) (Smalleye stingray)
  (Tokarev, 1959) (Multispine giant stingray)
  (Steindachner, 1892) (Blackish stingray)
   & , 2008 (Dwarf black stingray)
 Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) (Common stingray)
  (Günther, 1870) (Smalltooth stingray)
  (Lesueur, 1824) (Atlantic stingray)
  (Lesueur, 1817) (Bluntnose stingray)
  (Steindachner, 1892) (Chinese stingray)
  Ogilby, 1899 (Thorntail stingray)
  , 1975 (Tortonese's stingray)
  (, 1863) (Thorny freshwater stingray)
  (Jordan & , 1925) (Cow stingray)
  (Müller & Henle, 1841) (Pale-edged stingray)

Джерела 
 Dasyatis at FishBase 

Хвостоколові
Роди риб